Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 

 223e régiment d'artillerie
 223e régiment d'artillerie coloniale
223e régiment d'infanterie
223e régiment d'infanterie territoriale
 
 
 
 

Homonymie d'unités militaires